Деспина (Депа) Христова Каваева е българска народна певица и събирачка на песни от Македония от XIX век.

Биография 
Родена е в град Струга, тогава в Османската империя, в големия български род Каваеви. Неин брат е българският църковен деец Йосиф Каваев. Депа е поетеса и поддържа връзка с Григор Пърличев, но родителите не позволяват брак между тях и тя се замонашва с името Касияна. Събира български народни песни и помества около 150 от тях в сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови. В предговора на сборника Константин Миладинов пише, че най-много песни от Струга са записани от Деспина Каваева.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Струга
Певци от Македонската фолклорна област
Български краеведи